

Geografia
Mendes – comune dell'Algeria
Mendes – municipio dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile

Persone
Abrantes Mendes – calciatore portoghese
Ana Mendes Godinho (1972) – giurista e politica portoghese
António Mendes – calciatore portoghese
Barbara Mendes, nota anche con lo pseudonimo di Willy Mendes – fumettista e pittrice statunitense
Bruno Mendes – calciatore brasiliano
Camila Mendes – attrice statunitense di origine brasiliana
Carlos Mendes – ex calciatore e allenatore di calcio statunitense di origini portoghesi
Carlos Mendes – cantante e attore portoghese
Carolina Mendes – calciatrice portoghese
Chad Mendes – lottatore di arti marziali miste statunitense
Chico Mendes – sindacalista, politico e ambientalista brasiliano
Daniel Mendes – calciatore brasiliano
Diogo Mendes – calciatore portoghese
Édson Mendes dos Reis – calciatore brasiliano
Eduardo Mendes – calciatore brasiliano
Eva Mendes – attrice statunitense
Francisco Mendes – politico guineense
Gabriel Mendes – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
João de Souza Mendes – scacchista brasiliano
Joe Mendes, propr. Josafat Wooding Mendes – calciatore svedese
Jonas Mendes – calciatore guineense
Jonna Mendes – ex sciatrice alpina statunitense
Jorge Mendes – procuratore sportivo portoghese
José Mendes – ciclista su strada portoghese
Joseph Mendes – calciatore francese
Junior Mendes – calciatore montserratiano
Kaio Mendes – calciatore brasiliano
Lothar Mendes – regista, sceneggiatore e attore tedesco 
Lucas Mendes – calciatore brasiliano
Miguel Mendes – regista e sceneggiatore portoghese
Milton Mendes – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano con cittadinanza portoghese
Murilo Mendes – scrittore e poeta brasiliano
Murilo Otávio Mendes – calciatore brasiliano
Paulo Mendes Peixoto – arcivescovo cattolico brasiliano
Ronaldo Mendes – calciatore brasiliano
Rosa Mendes – modella ed ex wrestler canadese
Rui Mendes – calciatore portoghese
Ryan Mendes – calciatore capoverdiano
Sam Mendes – regista britannico
Sérgio Mendes – pianista, compositore e arrangiatore brasiliano
Shawn Mendes – cantautore e musicista canadese
Thiago Mendes – calciatore brasiliano
Tiago Mendes – ex calciatore portoghese
 Tiago Alexandre Mendes Alves, noto semplicemente come Tiago Alves – calciatore portoghese
Vitor Mendes – calciatore brasiliano

Storia
Mendes – nome greco della capitale del 16º distretto del Basso Egitto

Pagine correlate
Afonso Mendez (disambigua)
Fernando Mendes
Pedro Mendes
Pereira Mendes